Feigenbaum:
 Edward Albert Feigenbaum
 Mitchell Jay Feigenbaum